Dmitri Iourievitch Ziouzine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il débute avec l'équipe première dans la Superliga. En 2009, il fait un court passage au HC Karlovy Vary dans l'Extraliga tchèque.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||34 ||6 ||6 ||12 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2004-2005 || Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||36 ||18 ||9 ||27 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2005-2006 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||26 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Pervaïa liga ||8 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2006-2007 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||8 ||3 ||0 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||19 ||12 ||6 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Traktor Tcheliabinsk || Superliga ||44 ||2 ||3 ||5 ||52 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| rowspan=2|2008-2009 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Toros Neftekamsk || Vyschaïa liga ||38 || 16|| 8|| 24|| 65||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Karlovy Vary || Extraliga ||7 ||1 ||1 ||2 ||6 || || || || ||
|-
|rowspan=3|2010-2011 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 28|| 3|| 2|| 5|| 14|| || || || ||
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 7|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iermak Angarsk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Toros Neftekamsk || VHL || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Dizel Penza || VHL || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 15 || 0 || 2 || 2 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| +2|| align="left"|Cinquième place

Notes et références 

Naissance en octobre 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du HC Karlovy Vary
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Ioujny Oural Orsk